Харафуэль (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Кофрентес.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Jarafuel
 Instituto Valenciano de Estadística
   Página oficial de Jarafuel
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Jarafuel.org

Муниципалитеты Валенсии